Слендермен:
 Слендермен — персонаж, созданный участником интернет-форума Something Awful в 2009 году в подражание персонажам городских легенд.
 «Слендермен» — фильм ужасов режиссёра Силвена Уайта.

См. также 
 Слендер (значения)